

Anno
 1000 – (M in numeri romani), l'anno mille dell'era moderna è un anno bisestile del X secolo 
 1000 a.C. 
 Anni 1000 – decennio che comprende gli anni dal 1000 al 1009 inclusi
 Anni 1000 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1009 a.C. al 1000 a.C. inclusi

Astronomia 
 1000 Piazzia – asteroide

Informatica 
 Amiga 1000 – personal computer

Matematica
 1000 (numero) – numero naturale

Numismatica 
la moneta da 1.000 lire italiane
la banconota da 1.000 lire italiane
la moneta da 1.000 lire turche (1990-1998)
la banconota da 1.000 lire turche (1927-1992)

Trasporti 
 1000 mm (o "scartamento metrico") – la misura di uno scartamento ridotto
 Alfa Romeo 1000 Aerfer – un filobus
 Frecciarossa 1000 o ETR.1000 (conosciuto anche come V300 Zefiro) – elettrotreno ad alta velocità
 Moto Guzzi 1000 SP – un modello di motocicletta
 Moto Guzzi Daytona 1000 IE – un modello di motocicletta
 Simca 1000 – un'autovettura degli anni 1960 e 1970

Pagine correlate 
 Mille